Усма́нское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Чебулинском районе Кемеровской области. Административный центр — село Усманка.

История 
Усманское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Экономика
Усманка. СПК «Сибирячка»

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Чебулинского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году